Василий Коковин:
 Коковин, Василий Александрович (1933—2021) — начальник Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища, кандидат технических наук, профессор, вице-адмирал.
 Коковин, Василий Евстафьевич (1761—1818) — мастер-камнерез Екатеринбургской гранильной фабрики, его сыновья: